Сент-Пол () — город на севере США, столица штата Миннесота, административный центр округа Рамси. Население — 300 851 человек (2015, второй по величине город Миннесоты). Образует агломерацию с Миннеаполисом общей численностью населения более 3,5 млн человек.

История 
До прибытия белых поселенцев территория была населена индейцами Хоупвелловской культуры, могильные курганы которых до сих пор можно найти в окрестностях города.

Первыми из европейцев здесь побывали французские и испанские торговцы пушниной в конце XVII века. Существуют гипотезы (и даже материальные свидетельства) о посещении Миннесоты викингами, но они не являются общепринятыми.
 
После Луизианской покупки 1803 года началось проникновение американцев в этот район. В 1805 году американский офицер Зебулон Пайк договорился с местными племенами о приобретении примерно 400 км² земли в целях создания форта. Договорная территория была расположена на обоих берегах реки Миссисипи, начиная от водопада Св. Антония до её слияния с рекой Сент-Круа. В 1819 году при слиянии рек Миннесота и Миссисипи был построен форт Снеллинг. Наличие форта, обеспечивающего безопасность от набегов индейцев, привлекало в район новых поселенцев, значительная часть которых были франкоканадцами, бежавшими из Британской Канады от притеснений английской администрации.

В 1841 году квебекский священник Люсьен Галтьер соорудил на месте нынешнего города часовню, названную в честь апостола Павла. Территория Миннесота была создана в 1849, и бывший форт Селлинг, переименованный благодаря часовне в Сент-Пол, стал её столицей. В 1857 году территориальный законодательный орган проголосовал за перенесение столицы в Сент-Питер. Тем не менее, Джо Ролетт, депутат собрания, украл подписанный депутатами текст утверждённого законопроекта и ушёл в бега до конца сессии, тем самым предотвратив перенос столицы. 11 мая 1858 года Миннесота была принята в состав США как 32-й штат, с Сент-Полом в качестве столицы.
 
Благодаря природным условиям (а точнее, обрывистым берегам Миссисипи выше по течению) город служил местом разгрузки для пароходов, везущих новых поселенцев как в Миннесоту, так и на территорию Дакота. В 1860-х Сент-Пол называли «Последний город Востока», подразумевая под этим, что дальше начинается Дикий Запад.
 
20 августа 1904 года сильные грозы и торнадо повредили сотни зданий в городе, нанеся ущерб примерно на 1,8 млн долларов (более 46 млн в ценах 2010 года).

География и климат 
Город расположен на левом берегу реки Миссисипи у впадения в неё реки Миннесота, напротив города Миннеаполиса, на высоте 214 метров над уровнем моря.

Сент-Пол лежит в зоне континентального климата, вдали от смягчающих температурные перепады крупных водоёмов. Зима в городе холодная и сухая, лето — жаркое и дождливое. За счёт вторжения зимой холодных арктических воздушных масс могут происходить резкие понижения температуры. Агломерация Миннеаполис/Сент-Пол обладает самой низкой среднегодовой температурой (7.5 °С) среди всех агломераций США с численностью населения больше 500 тыс. человек.

Население 

По данным переписи 2010 года в городе проживало 285 068 человек, имелось 111 001 домохозяйство и 59 689 семей.

Расовый состав населения:
 белые — 60,1 % (в 1970 — 93,6 %)
 афроамериканцы — 15,7 %
 азиаты — 15,0 %
 латиноамериканцы (всех рас) — 9,6 %
 индейцы — 1,1 %

Каждый четвёртый горожанин — немецкого происхождения, каждый десятый — ирландского, норвежского или шведского. В городе имеется большая и продолжающая увеличиваться мексиканская диаспора (6,6 %) и крупнейшая в США община хмонгов (около 10 % горожан). В последние годы быстрыми темпами растёт число сомалийцев.

Средний возраст горожан — 30,9 года. Уровень преступности высокий, в 1,7 раза выше среднеамериканского и в 3 раза выше среднего по Миннесоте.

Экономика 

В экономическом плане Сент-Пол является составной частью агломерации Миннеаполис/Сент-Пол. Основную роль в городской экономике играет частный сектор, развиты машиностроение, химическая и деревообрабатывающая промышленность, переработка продукции сельского хозяйства. Тем не менее, город не избежал общеамериканской тенденции к деиндустриализации. Так, в конце 2011 года был закрыт действовавший с 1924 крупный автомобильный завод компании Форд. Также развиты банковское и страховое дело, сфера услуг. В городе размещены штаб-квартиры таких компаний как  (химическая продукция),  (финансовые услуги),  (сеть магазинов спорттоваров), 3M (высокотехнологичные потребительские товары) и St. Jude Medical (медицинское оборудование).

Благодаря статусу столицы штата важную роль в экономике Сент-Пола играют также сектор государственного управления, здравоохранение и образование.

Транспорт 
В 16 километрах к юго-западу от центра города расположен Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол (IATA: MSP, ICAO: KMSP) с годовым пассажирооборотом 36,6 млн человек (2015). Из аэропорта выполняются регулярные рейсы в десятки городов Северной и Южной Америк, Европы и Азии. Наиболее загруженные международные направления — Амстердам, Торонто, Париж, Канкун, Токио. Внутренние — Чикаго, Денвер, Атланта, Финикс, Лос-Анджелес, Сиэтл.

На железнодорожной станции города ежедневно останавливается поезд Чикаго — Сиэтл.

Основные автомобильные дороги, проходящие через город и его окрестности: межштатные шоссе I-35 и I-94, скоростная дорога US 52.

Общественный транспорт в агломерации Городов-Близнецов находится под управлением организации  и включает в себя 133 автобусных маршрута и две ветки лёгкого . Первая ветка связывает центр Миннеаполиса с аэропортом (протяжённостью 20 км), вторая центры Миннеаполиса и Сент-Пола (протяжённостью 18 км).

Достопримечательности 
Из достопримечательностей стоит отметить величественный собор Святого Павла, сооружённый по подобию римского собора Святого Петра, а также музеи искусства и сельскохозяйственной техники, капитолий штата Миннесота. Ежегодно в январе проводятся десятидневные карнавалы. В городе немало старинных зданий и монументов.

К северу от Сент-Пола — крупный военный арсенал агломерации Twin Cities.

Города-побратимы 
 : Нагасаки (1955)
 : Хадера (1981)
 : Кулиакан (1983)
 : Сиюдад-Ромеро (1983)
 : Чанша (1987)
 : Лавайкамп (1988)
 : Модена (1989)
 : Новосибирск (1989)
 : Тверия (1996)
 : Нойс (1999)
 : Мансанильо (2002)

Примечания

Ссылки 

Столицы штатов США
Города, основанные в XIX веке
Города округа Рамси (Миннесота)
Города Миннесоты
Города на Миссисипи
Окружные центры Миннесоты